La  soviétique (en ) est une unité militaire qui a combattu durant la Grande Guerre patriotique, pour la défense de la ville de Leningrad

Création et composition 
La  soviétique, sous les ordres du major-général Igor Lazarev, est créée le  à partir des troupes présentes dans les environs de Pouchkine-Pavlovsk–Kolpino situées sur le front de Léningrad. 

La  est ainsi composée des :
 
 
  
  
  (région de Kirovsk) 
  (district de Dzerjinski) 
 des troupes en poste dans la zone fortifiée de Slutsky-Kolpinsky.

Historique

1941 
La  est déployée le long de la rivière  près de Krasnogvardeisk.
Le 29 août, la  d'infanterie et la  de la milice populaire stoppent l’avancée allemande dans les environs de Sablino-Tosno pendant que le reste des forces soviétiques se fortifient dans la ville de Kolpino. 
Le 5 septembre, les pertes de la  étant très importantes, les actions offensives sont stoppées. 
Le 8 septembre, les attaques allemandes obligent la ', à reculer sur une ligne Krasnogvardeisk-Pouchkine.
Le 10 septembre l’armée se bat à Virkino, Ladoga, Susanino et Fyodorovskoye villages situés dans l'actuel raïon de Gatchina. 
Le 16 septembre la  reçoit pour mission d'empêcher une percée ennemie dans la direction de Aleksandrovkaya-Shushary et le long de la route de Moscou. 
À partir de cette date, le front se stabilise et la  occupe des positions dans la région de Putrolovo qui va du village de Yam-Izhora, traverse la ligne de chemin de fer de Leningrad à Moscou et se termine derrière l'usine Lenspirtstroy qui surplombe la rivière Neva. 
Dans ces batailles féroces de septembre, pour la possession des fossés antichars, la  perdit . 

En octobre la  lance, conjointement avec la , une offensive afin d’encercler les troupes allemandes positionnées dans le corridor de Mga, mais c’est un échec.
En novembre une nouvelle attaque, conjointe avec les 8 et , est lancée avec pour objectif pour nettoyer la rive ouest de la rivière Tosna, qui échoue également.
Le 25 novembre, une nouvelle attaque est lancée afin de prendre un fossé anti char occupé par les troupes allemandes. 
Le 7 décembre, les troupes de la  réussissent à gagner  et occupent la fosse, qui passe ensuite de main en main au gré des contre-attaques.
Au cours du mois de novembre, la  perd plus de . Le 1er décembre, la  ne comporte plus que 138 hommes. Toutefois les combats pour la possession du fossé continuent.
Le 20 décembre, une nouvelle offensive est lancée afin de prendre Krasny Bor, la station de chemin de fer d’Ulyanovka et s’avancer sur de Tosno, et contrer l’offensive allemande sur la rivière Volkhov. Après de violents combats, la  réussit à prendre une partie du fossé de chemin de fer à Yam-Izhora et à atteindre les abords de Krasny Bor.
Dans les dix derniers jours de décembre, l’armée perd .

1942 
L’Armée étant constamment renforcée, elle est forte, début 1942, de . Chaque division comporte alors en moyenne , 72 chars et  dont 410 avec un calibre égal ou supérieur à  comme le ZiS-3.

La  est, alors l'unité militaire la plus puissante de première ligne du front de Leningrad.
En janvier elle prend part, comme soutien de la , à l’, où elle subit de nouveau d’énormes pertes.
Du 23 juillet au 4 août elle lance plusieurs attaques dans la région Kolpino en particulier sur Putrolovo et Yam-Izhora situées le long de la route de Moscou à Léningrad.
Du 15 au 17 août, lors de l’, la  mène des attaques de diversion sur son flanc droit dans la vallée de la , permettant la libération d'une partie de la zone occupée et d’établir une tête de pont sur la rivière Tosna. De violents combats se sont déroulés sur la tête de pont jusqu'en , qui est restée en place jusqu'à la fin du blocus de Leningrad.

1943 

Le 10 février, dans le cadre de l'opération Polyarnaya Zvezda la  Armée, qui a été considérablement renforcée, lance une attaque contre Krasny Bor défendue par la Division Azul et quelques éléments allemands, dans le but capturer la route stratégique et briser le goulot d'étranglement à Siniavino.
Après avoir pénétré de  dans le système défensif allemand, et bousculé les forces des SS Polizei Division et  Division d'infanterie elle est arrêtée dans sa progression par la défense acharnée des troupes espagnoles et SS renforcées d’un groupe de combat de la  ID de 2 compagnies des légions flamandes et lettones, et d'un soutien aérien.
Le 13 février, malgré la perte de près du tiers de sa force initiale, la  lance une nouvelle attaque qui échoue, les Allemands ayant jeté toutes leurs réserves dans la zone.

L’objectif initial est un échec, les troupes russes n’ayant réussi à pénétrer, le long de la route et de la ligne de chemin de fer Moscou-Léningrad que d’une profondeur de  sur une largeur de 14 kilomètres, tout en libérant Krasny Bor.
Le 19 mars, dans le cadre de l’opération Mginsko-Shapkinskoye lancée par la  armée sur Karbusel la  armée est incapable d’effectuer une nouvelle attaque à la suite des nombreuses pertes enregistrées précédemment.
Elle restera désormais sur les positions acquises jusqu’en 1944.
Du 22 juillet au 22 août, les troupes de la  armée servent à compléter les troupes des 13 et  du front de Léningrad engagées dans l’offensive Mginskaya
Le , les débris de la  armée sont versés dans la

Composition de la  Armée 
Ces unités ont fait partie de la  Armée :

Articles connexes 
 Armée (unité)
 Siège de Léningrad
 Front de Léningrad
 Bataille de Krasny Bor
  (Union soviétique)

Notes, sources et références 

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Histoire de Saint-Pétersbourg
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1941
Unité ou formation militaire dissoute en 1943